P18, P 18  eller P-18 kan syfta på:

P 18 Gotland – ett pansarförband inom svenska armén åren 1963–2005, se Gotlands regemente (gamla)
P 18 Gotland – ett pansarförband inom svenska armén sedan 2018, se Gotlands regemente (nya)